A 34-a ediție a Campionatului European de Atletism în sală s-a desfășurat între 3 și 5 martie 2017 la Belgrad, Serbia. Au participat 532 de sportivi din 49 de țări.

Sală 
Probele au avut loc la Kombank Arena din Belgrad. Aceasta a fost inaugurată în anul 2014.

Rezultate
RM - record mondial; RE - record european; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

* Atletul a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Feminin

* Atleta a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
12 atleți (8 femei și 4 bărbați) au reprezentat România.

 Ancuța Bobocel – 3000 m - locul 11
 Elena Panțuroiu – triplusalt - locul 11
 Roxana Bârcă – 3000 m - locul 14
 Andrei Gag – aruncarea greutății - locul 14
 Petre Rezmiveș – 60 m - locul 15
 Cristina Bujin – triplusalt - locul 15
 Claudia Bobocea – 1500 m – locul 16
 Angela Moroșanu – lungime  – locul 16
 Anamaria Nesteriuc – 60 m garduri - locul 17
 Cosmin Dumitrache – 60 m garduri - locul 19
 Bianca Răzor – 400 m – locul 19
 Lenuța Burueană – aruncarea greutății - locul 21

Participarea Republicii Moldova la campionat 
O atletă a reprezentat Republica Moldova.

 Dimitriana Surdu – greutate - locul 15

Note

Legături externe 

  
  Timetable & Results

Atletism
2017
Belgrad
Atletism